Большая премия Французской академии за роман () — литературная премия, учрежденная в 1914 Французской академией. Наряду с Большой литературной премией, считается одной из самых почетных наград Академии. Вручается в октябре и открывает сезон французских литературных премий. Денежный эквивалент премии ныне составляет 10 000 евро.

Лауреаты Большой премии

Литература 
 Kryčerová, Eliška. Le Grand prix du roman de l'Académie française  //  (2018).

Ссылки 
 Grand Prix du Roman — Académie française 

Литературные премии Французской академии
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1918 году